Diastylidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Charles Spence Bate 1856. Diastylidae ingår i ordningen kommakräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Diastylidae 290 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kommakräftor
Diastylidae